titolo originale del romanzo Orgoglio e pregiudizio
 titolo originale del film Orgoglio e pregiudizio del 1940
 titolo originale del film Orgoglio e pregiudizio del 2005
 titolo originale della miniserie televisiva Orgoglio e pregiudizio del 1980
 titolo originale della miniserie televisiva Orgoglio e pregiudizio del 1995